Мэ́рилин Бёрнс (; 7 мая 1949, Эри, Пенсильвания — 5 августа 2014, Хьюстон, Техас) — американская актриса, наиболее известная по ролям в фильмах Тоуба Хупера «Техасская резня бензопилой» и «Смертельная ловушка».

Ранние годы 
Мэрилин Бёрнс родилась в Эри, штат Пенсильвания, выросла в Хьюстоне, штат Техас. В седьмом классе появилась в музыкальной постановке шекспировской комедии «Сон в летнюю ночь». Дебютировала в фильме Роберта Олтмена «Брюстер Маклауд» (1970). Закончила Техасский университет в Остине со степенью в области драмы (1971).

Карьера 
В фильме Тоуба Хупера «Техасская резня бензопилой» 1974 года Мэрилин сыграла Салли Хардести, девушку-подростка, которая едет со своим братом и друзьями на кладбище, где похоронен её дед, чтобы пресечь возможный акт вандализма, а затем встречает безумную семью маньяков-каннибалов, включая владеющего бензопилой Кожаное лицо. Фильм стал хитом, став одним из самых успешных когда-либо снятых независимых фильмов. Сотрудничество с Хупером продолжилось в другом фильме ужасов «Смертельная ловушка», вышедшем на экраны тремя годами позднее. Впоследствии она ещё два раза участвовала во франшизе «Техасской резни бензопилой», исполнив камео своего персонажа из первой части, ныне находящегося в психиатрической лечебнице в Техасская резня бензопилой: Следующее поколение, а также сыграв роль бабушки главной героини в «Техасской резне бензопилой 3D».

Вне жанра ужасов примечательна телевизионная биографическая драма  1976 года о печальном известном культе Чарльза Мэнсона, в которой Бёрнс исполнила роль Линды Касабиан, одной из сектанток, напавшей на известную актрису Шэрон Тейт и её друзей.

Смерть 
Бёрнс умерла во сне от сердечного приступа 5 августа 2014 года у себя дома в Хьюстоне, Техас.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Техасского университета в Остине
Выпускники Колледжа коммуникаций Техасского университета в Остине
Киноактрисы США